(1560-1636) ;
  (1597-1642) ;
   (1720-1779), soldat et propriétaire terrier américain ;
   (?-1780), capitaine américain ;
   (1844-1924), homme politique d'Irlande du Nord ;
   (1880-1920), joueur de cricket et officier ;
 , soldat ;
 Hugh Montgomery (1944-), mathématicien américain ;
 , médecin ;
  ;
  (1878-1956), personnalité de l'Alberta, Canada ;
   (c. 1623-1663), irlandais ;
   (1680-1745), propriétaire terrien et homme politique irlandais ;
  (1858-?), fermier et homme politique de l'Ontario, Canada ;
  (1923-2017), diplomate et espion américain ;
 , également connu sous le nom de Hugh Montgomery-Massingberd (1946-2007), journaliste et généalogiste anglais.

Voir aussi 
 Hugues de Montgommery  (mort en 1098)